Crawler peut désigner :
 un robot d'indexation, programme utilisé dans les réseaux informatiques 
 l'engin de transport crawler, plate-forme de transport de fusée.
 Dungeon crawler, genre de jeu vidéo